Toyooka (Hyogo), een stad in de prefectuur Hyogo
Toyooka (Nagano), een gemeente in de prefectuur Nagano